Üstündag oder Üstündağ ist der Familienname folgender Personen:

 Cem Üstündag (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Ramazan Üstündağ (* 1990), türkischer Fußballspieler